1120 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1120 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Удмуртской Республике. Код 274275.
 1120 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области. Код 800210.